IAH steht für:
 Internationale Arbeiterhilfe (1921–1933), eine KPD-nahe Organisation
 Internationales Arbeiterhilfswerk (seit 1951), gewerkschaftliche Entwicklungshilfeorganisation, seit 1995 unter dem Namen Solidar
 Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie (seit 1959)
 International Association of Hydrogeologists
 IATA-Code des George Bush Intercontinental Airport in Houston, Texas

IAH sind die Initialen in der Meistermarke folgender Goldschmiede:
 Johann Andreas Heuschkel (1719–1764), deutscher Goldschmied in Nürnberg

Iah steht für:
 Iah (Ägyptische Mythologie), ein altägyptischer Mondgott

 
IAH